Die 1. Liga ist die vierthöchste Eishockey-Spielklasse der Schweiz.

Neu mit dabei war der HC Delémont-Vallée. Die zweite Mannschaft des HC Genève-Servette fusionierte mit dem CP Meyrin. Das Team trat unter dem Namen HC Meyrin-Genève an. Der Spielbetrieb wurde am 19. September aufgenommen, musste aber bereits nach einem Monat wegen den Covid-19-Pandemie unterbrochen werden. Am 13. Januar 2021 wurde die Meisterschaft definitiv abgebrochen. Wie schon im Vorjahr gab es auf Grund der Pandemie weder Auf- noch Absteiger.

Gruppeneinteilung 2020/21

Gruppe Ost

Gruppe West

Qualifikationsrunde

Ost 
Die Tabelle zeigt die Situation beim Meisterschaftsabbruch. Massgebend für die Rangierung sind die Punkte pro Spiel (P/Sp).

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis, P/Sp = Punkte pro Spiel

West 
Die Tabelle zeigt die Situation beim Meisterschaftsabbruch. Massgebend für die Rangierung sind die Punkte pro Spiel (P/Sp).

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis, P/Sp = Punkte pro Spiel

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga

Saison der Regio League
Eishockeysaison 2020/21